Kanton Vesoul-Est, een kanton van het Franse departement Rhône
 Kanton Vesoul-Ouest, een kanton van het Franse departement Rhône